Geria bezeichnet:
 Geria (Valladolid), Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid
 La Geria, Gebiet auf Lanzarote

Geria ist der Familienname von
 Jason Geria (* 1993), australischer Fußballspieler